AIRES – kolumbijska linia lotnicza z siedzibą w Bogocie. Została założona 23 lutego 1981 roku.

Kolumbijskie linie lotnicze
Bogota